Евсюковка — название нескольких населённых пунктов:
 Евсюковка — деревня в Усманском районе Липецкой области.
 Евсюковка — село в Турковском районе Саратовской области.